Le Stade Max-Rousié peut désigner :
 Le Stade Max-Rousié à Villeneuve-sur-Lot dont l'ancien nom était Stade de la Myre Mory jusqu'en 2011
 Le Stade Max-Rousié à Paris